Са́ри Карьяла́йнен (, урожд. Са́ри Ря́сянен, ; ) — финская кёрлингистка, участница сборной Финляндии по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 и зимних Паралимпийских играх 2018.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (2009, 2010, 2011), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её муж Маркку Карьялайнен играет в одной команде с Сари.

Начала заниматься кёрлингом на колясках в 2005 году в возрасте 37 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018 (в веб-архиве)

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках